Курино — топоним:

Белоруссия 
 Курино — деревня в Витебском районе Витебской области.

Италия 
 Курино — коммуна, располагается в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Бьелла.

Россия 
 Курино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Курино — село в Котельничском районе Кировской области.
 Курино — село в Хлевенском районе Липецкой области.
 Курино — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Курино — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Курино — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Курино — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Курино — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Курино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Курино — деревня в Спасском районе Рязанской области.